Иван Иванович Кубрак (; 6 ноября 1913 года — 18 ноября 1991 года, Константиновка, Донецкая область, Украина) — овощевод, директор совхоза «Берестовой» Константиновского района Донецкой области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 6 ноября 1913 года. С 1932 года работал зоотехником в совхозе «Берестовой» Константиновского района. После начала Великой Отечественной войны руководил эвакуацией совхоза. 

Был призван на фронт. Воевал в составе 6 полевой армии Юго-Западного фронта. Получил ранение. После лечения в госпитале продолжил воевать в составе Воронежского фронта.

После демобилизации в октябре 1945 года возвратился в родной совхоз, занимался его восстановлением. 

В 1953 году назначен директором совхоза «Берестовой», который к тому времени был подсобным хозяйством металлургического завода имени Фрунзе. Руководил этим предприятием до 1980 года. Построил тепличный комбинат и консервный цех. Совхоз «Берестовой» на протяжении трёх десятилетий был одним из передовых сельскохозяйственных предприятий СССР. 25 лет подряд совхоз участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ.

В 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Скончался в 1991 года. Похоронен в Константиновке.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года
 Орден Ленина
 Почётный гражданин города Константиновка (30.09.1970)

Примечания

Ссылки 
 Кубрак на сайте Герои страны 
 И. Симиченко, Биографические сведения
 Кубрак Иван Иванович — директор совхоза «Берестовой»

Директора совхозов
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Делегаты XXIII съезда КПСС